Hadj Ahmed Cherkaoui (1897-1978), nationaliste marocain de premier plan pendant le protectorat français au Maroc
 Ahmed Cherkaoui (1929-2006), homme politique marocain
 Ahmed Cherkaoui (1934-1967), peintre abstrait marocain